Corvoidea è una superfamiglia di uccelli dell'ordine dei Passeriformes.

Tassonomia
Corvoidea comprende le seguenti famiglie:

 Vireonidae
 Rhipiduridae
 Dicruridae
 Monarchidae
 Ifritidae
 Paradisaeidae
 Corcoracidae
 Melampittidae
 Laniidae
 Corvidae

Cladogramma basato su Oliveros et al. (2019):

Cladogramma basato su Kuhl et al. (2020):

Note

Altri progetti